Стен — одиниця сили
 Стен () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені
 STEN — британський пістолет-кулемет часів Другої світової війни.

Особи:

 Стен Анна
 Марія Стен
 Стен Гетц
 Стен Марш
 Стен Лі